Oceanijsko prvenstvo u nogometu 2012. održavalo se na Stadionu Lawson Tama u Honiari, Solomonski Otoci.

Turnir

Skupina A 

1. kolo, 1. lipnja

2. kolo, 3. lipnja

3. kolo, 5. lipnja

Skupina B 

1. kolo, 2. lipnja

2. kolo, 4. lipnja

3. kolo, 6. lipnja

Poluzavršnica 

8. lipnja

8. lipnja

Mala završnica 

10. lipnja

Završnica 

2012.
Šport u Solomonskim Otocima